Le temps (météorologie) désigne des conditions météorologiques.

Le mot temps peut également signifier :

Philosophie 
 Temps (philosophie)
 Temps, notion qui rend compte du changement dans le monde

Science 
 Temps (physique), concept physique, mesurable
 Unité internationale de temps, la seconde, définie par le temps atomique international

 La durée d'un jour en secondes est définie par plusieurs standards :
 Temps sidéral
 Temps solaire
 Temps terrestre (TT)
 Temps dynamique terrestre (TDT)
 Temps des éphémérides (TE)

Mesure du temps 
 L'heure de la journée est également définie par plusieurs standards :
 Temps universel coordonné (UTC), qui est le standard international actuel
 Temps sur le méridien de Greenwich (GMT)
 Temps décimal

 La durée des années est différente selon le type de calendrier
 Calendrier grégorien
 Calendrier julien
 Calendrier hébreu
 Calendrier musulman
 Calendrier chinois
 L'époque standard (J2000.0) définit une référence temporelle internationale

Musique 
 Temps (solfège), unité de mesure de la durée musicale ainsi que des danses et présentations qui suivent un rythme musical (cette utilisation a donné l'expression « Au temps pour moi »)ret

Autres 
 Temps, roman de Stephen Baxter paru en 1999.
 El Temps, périodique de langue catalane.
 Temps, notion de grammaire
 Temps, signification et utilisation au jeu d'échecs.
 Temps X, émission télévisée d'Igor et Grichka Bogdanoff (1979-1982).

 Al-Asr, signifiant littéralement « le temps », est une sourate du Coran.

Article connexe